Diese Liste enthält die Spiele der argentinischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Nicht alle Spiele werden von der FIFA gelistet.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister

1971 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik 
Stand: 20. Februar 2023

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Argentinien spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder, aber als letzte CONMEBOL-Mannschaft gegen Venezuela. Argentinien spielte als erste südamerikanische Mannschaft gegen Costa Rica, England, Guatemala, Neuseeland, Nicaragua, Peru sowie Uruguay und als bisher einzige südamerikanische Mannschaft gegen El Salvador.

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der argentinischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Argentina – Women National Team 1993–2006 (englisch) Stand: 18. April 2007

Einzelnachweise 

Argentinien
!Landerspiele der Fussballnationalmannschaft der Frauen